Eelke Wiersma (18 februari 1973) is een Nederlandse schaker. In 2003 werd hem door de FIDE de titel Internationaal Meester (IM) toegekend. 

Hij was winnaar van de halve finale van het kampioenschap van Nederland in 1995. In 1996 werd hij 13e in het Van der Valk schaaktoernooi te Assen met 110 deelnemers en in datzelfde jaar werd hij 9e in het Frigem energietoernooi te Leeuwarden. Albert Blees werd eerste.

Partij
Wiersma - Genna Sosonko, ch NL 1995, Amsterdam 1995. 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7 8.0-0-0 Pxd4 9.Dxd4 0-0 10.f4 h6 11.h4 hxg 12.hxg Pg4 13.Le2 e5 14.Dg1 exf 15.Lxg4 Lxg5 16.Lxc8 Txc8 17.Td3 Lh6 18.Kb1 Dg5 19.Dxa7 Dxg2 20.Tg1 Dh2 21.Dd4 Tc4 22.Txg7 Lxg7 23.Dxc4 Lxc3 24.bxc Te8 25.Txd6 Dh1+ 26.Kb2 Dxe4 27.Td4 De6 28.Df1 De5 29.Txf4 Te6

Externe links
 
 
 

Wiersma, Eelke